Bergamaschi ist der Familienname folgender Personen:

 Crispino Bergamaschi (* 1963), Schweizer Ingenieur
 Franco Bergamaschi (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Mario Bergamaschi (* 1929), italienischer Fußballspieler
 Roberto Bergamaschi (* 1954), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Gambella
 Vasco Bergamaschi (1909–1979), italienischer Radrennfahrer
 Valentina Bergamaschi (* 1997), italienische Fußballspielerin